Die Baseball-Bundesliga 1996 war die 13. Saison der Baseball-Bundesliga. Die Trier Cardinals verteidigten ihren im Vorjahr erstmals errungenen Titel durch einen klaren Finalsieg gegen die Mannheim Tornados.


Reguläre Saison 
Der Modus blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert: jeweils acht Mannschaften spielten in den beiden Staffeln Nord und Süd um die Teilnahme und Setzlistenplatzierung für die Play-offs, in denen anschließend im K.-o.-System der Deutsche Baseballmeister 1996 ausgespielt wurde.

1. Bundesliga Nord 
Als Aufsteiger gingen die Berlin Bats und die Paderborn Untouchables in die Saison. Während die Bats dabei hinter den souveränen Lokstedt Stealers auf Anhieb den zweiten Platz und damit die Play-Offs erreichten, mussten sich die Untouchables mit dem vorletzten Platz zufriedengeben. Durch den Rückzug der Berlin Sluggers und der Berlin Bats nach der Saison bedeutete dies für die Paderborner aber nicht den Abstieg. Weitere Play-Off Teilnehmer waren die St. Pauli Knights und die Berlin Sluggers, während der letztjährige Halbfinalist der Play-Offs, die Cologne Cardinals, als Gründungsmitglied der Baseball-Bundesliga nach 12 Jahren Zugehörigkeit zum deutschen Baseball-Oberhaus in die 2. Bundesliga absteigen mussten.

Tabelle:

1. Bundesliga Süd 

In der Saison 1996 starteten auch die Köln Dodgers als Aufsteiger wieder in die Bundesliga – diesmal allerdings in der Süd-Staffel, sodass Köln sowohl eine Mannschaft in der Nordstaffel als auch eine in der Südstaffel beheimatete. Zweiter Aufsteiger waren die Ladenburg Romans, die mit nur zwei Siegen allerdings den letzten Tabellenplatz belegten. Aber weder sie noch die Vorletzten Regensburg Legionäre mussten aufgrund einer regionalen Umstrukturierung der Bundesliga im Folgejahr absteigen.

Die Play-Off-Plätze sicherten sich punktgleich die Trier Cardinals vor ihrem späteren Finalgegner, den Mannheim Tornados. Nur einen Sieg dahinter beendeten die Bonn Capitals ihre reguläre Saison auf dem dritten Platz vor den Mainz Athletics.

Tabelle:

Play-offs 
Die K.-o.-Runde wurde von den Mannschaften aus der Südstaffel dominiert: drei Mannschaften qualifizierten sich für das Halbfinale, nur die Lokstedt Stealers brachen in diese Phalanx ein. Durch ihre Halbfinalniederlage gegen die Mannheim Tornados machten sie ein reines Südfinale möglich, in dem die Trier Cardinals keine Probleme hatten, ihren Vorjahrestitel zu verteidigen.

Weblinks 
 http://www.baseball-softball.de/bundesliga/index.php?id=00000543 – Deutsche Baseball-Bundesliga 1996 (Archiv des DBV)

1996
Baseball 1996